Iryna Senyk
 Myrosław Senyk
 Omelan Senyk

Zobacz też 
 Senik